Bundesschuldenverwaltung steht für:

 die frühere Behörde dieses Namens, siehe Bundeswertpapierverwaltung
 das Gebäude dieser Behörde in Bad Homburg, siehe Bundesschuldenverwaltung (Gebäude)